Мировая группа является самой высокой ступенью Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый раунд

Словакия — Испания

Швейцария — Нидерланды

Австралия — Австрия

Аргентина — Чехия

Россия — Чили

Франция — Швеция

Румыния — Беларусь

США — Хорватия

Четвертьфиналы

Словакия — Нидерланды

Австралия — Аргентина

Россия — Франция

Хорватия — Румыния

Полуфиналы

Словакия — Аргентина

Хорватия — Россия

Финал

Словакия — Хорватия

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

1